Ca n'Amat (Cabrils), masia fortificada al municipi de Cabrils (Maresme) 
 Ca n'Amat (Gavà)
 Ca n'Amat (Sant Esteve Sesrovires), habitatge a la urbanització de Ca n'Amat de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) 
 Ca n'Amat (Ullastrell), nucli de població d'Ullastrell 
 Ca n'Amat (Viladecans), seu d'un equipament museístic de titularitat municipal de Viladecans (Baix Llobregat)
 Ca n'Amat (Vilassar de Mar), edifici al municipi de Vilassar de Mar (Maresme) 
 Ca n'Amat de les Farines
 Ca n'Amat de la Muntanya, masia al nord-oest del municipi de Terrassa 
 Torrent Mitger de Ca n'Amat, curs d'aigua de Terrassa que neix a la serra del Troncó